REDIRECT Pànic a l'escenari